

Altro
isolani/isolano, sinonimo di abitanti/abitante di un'isola.
Isolani, nome di un'antica famiglia di facoltosi mercanti bolognesi, nota fin dal Trecento, che è annoverata tra le famiglie senatorie bolognesi

Etnici
Isolani – abitanti di Isola (Francia)
Isolani – abitanti di Isola (San Miniato)
Isolani – abitanti di Isola (Slovenia)
Isolani – abitanti di Isola del Liri
Isolani – abitanti di Isola Dovarese
Isolani – abitanti di Isola Fossara
Isolani – abitanti di Isola Rossa (Corsica)
Isolani – abitanti di Isola Sant'Antonio
Isolani – abitanti di Isola Vicentina
Isolani – abitanti di Isola d'Asti
Isolani – abitanti di Isola del Gran Sasso d'Italia
Isolani – abitanti di Isola del Piano
Isolani – abitanti di Isola della Scala
Isolani – abitanti di Isola delle Femmine